Boulanger je priimek več oseb:
 Georges Boulanger, francoski general
 Daniel Boulanger, francoski književnik
 Georges Boulanger (violinist), romunski glasbenik
 Graciela Rodo Boulanger, bolivijski slikar